Папильон (папийон; , бабочка):

 Папильон — декоративная порода собак той-спаниель со стоячими ушами;
 Папильон, Фернан (Fernand Papillon; 1847—1874) — французский учёный.

Примечания